Fuscoderma är ett släkte av lavar. Fuscoderma ingår i familjen Pannariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fuscoderma